Copa del Sol 2012 () — 3-й розыгрыш футбольного межсезонного клубного турнира «Copa del Sol», который проходил с 28 января по 7 февраля 2012 года. В финале турнира встретились российский «Спартак» и датский «Копенгаген», матч закончился с минимальным счётом в пользу Спартака, на 33 минуте Пареха забил гол со штрафного.

Участники 
Подгруппа 1 (матчи в Бенидорме)
  Мольде
  Русенборг
  Гётеборг
  Олимпия
  Спартак
  Далянь Аэрбин
Подгруппа 2 (матчи в Ла Манге)
  Олесунн
  Тромсё
  Кальмар
  Копенгаген
  Анжи
  Шахтёр

Формат 
 Команды разделены на две группы.
 В турнире принимают участие 12 команд, по шесть в каждой группе.
 На групповом этапе команды проводят в своей группе по три матча.
 За победу в матче на групповом этапе присуждается 3 очка, за поражение — 0 очков. В случае ничьей назначается серия пенальти. Победитель в серии пенальти получает 2 очка, проигравший - 1 очко.
 Победители групп играют финальный матч для выявления победителя турнира.

Групповой этап

Подгруппа 1 (матчи в Бенидорме)

Подгруппа 2 (матчи в Ла Манге)

Финал

Трансляции 
  Дания — Canal 9
  Норвегия — TV 2 Sport
  Польша — Orange Sport
  Россия — НТВ-Плюс, Россия-2
  Украина — Футбол
  Швеция — TV4 Sport

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Спортивный информационный портал "Sport News"
 Официальный сайт турнира 

Copa del Sol